Subterfuge (film, 1912), 1912-ben bemutatott amerikai film
 Subterfuge (film, 1968), 1968-ban bemutatott brit film
 Subterfuge (film, 1996), 1996-ban bemutatott amerikai film
 Subterfuge (videójáték), 2015-ben megjelent videójáték
Subterfuge (Judas Priest-dal) a 2001-ben megjelent Demolition című album egyik száma